Јосефув Дул може бити:

 Јосефув Дул (Млада Болеслав), насеље у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република
 Јосефув Дул (Јаблонец на Ниси), насеље у округу Јаблонец на Ниси, Либеречки крај, Чешка Република